Jiří Jonák, češki hokejist, * 20. avgust 1963, Plzeň, Češka.

Jonák je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Plzeň in HC Vítkovice. V tujini je igral za klube JYP Jyväskylä v finski ligi ter 1. EV Weiden in ERC Selb v nemški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Statistika kariere

|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 48
| 4
| 8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 52
| 12
| 13
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 9
| 7
| 16
|
|
|
| 14
| 2
| 3
| 5
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 2
| 12
| 14
| +12
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 93/94
|
| 15
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 94/95
|
| 27
| 2
| 6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 39
| 2
| 6
| 8
|
| 47
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| HC Vítkovice
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 50
| 5
| 16
| 21
|
| 42
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 18
|-
| 1. EV Weiden
| Nemška 3. liga
| 98/99
|
| 54
| 26
| 42
| 68
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 99/00
|
| 43
| 19
| 16
| 35
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 00/01
|
| 50
| 14
| 19
| 33
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 01/02
|
| 46
| 9
| 16
| 25
|
| 26
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 02/03
|
| 35
| 6
| 7
| 13
|
| 8
|
| 18
| 0
| 5
| 5
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 655
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 168
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 323
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti 1. EV Weiden
Hokejisti ERC Selb